Victorine est un prénom féminin qui vient du latin victor, victoris lequel signifie « vainqueur ».

Artiste-peintre et modèles 
 Victorine Meurent (1844-1927), parfois épelé Meurend, Meurant ou Meurand, artiste-peintre française qui fut également le modèle du peintre Édouard Manet.
 Mlle V. en costume d'espada (1862), tableau d'Édouard Manet, également titré Victorine Meurent en costume d'espada.
 Portrait de Victorine Meurent (1862), huile sur toile d'Édouard Manet.
 Victorine-Angélique-Amélie Rumilly (1789-1849), peintre française.

Théâtre 
 Le Mariage de Victorine, pièce de théâtre de George Sand créée en 1851.

Cinéma 
 Le Mariage de Victorine, film muet de Georges Méliès réalisé en 1907 ;
 Studios de la Victorine (1919), studios de cinéma situés à Nice.

Histoire 
 Victorine (), gallo-romaine incluse dans la liste des Trente Tyrans élaborée par l'Histoire Auguste
 Victorine Autier (1840-1874), infirmière héroïque de la guerre franco-prussienne de 1870.

Littérature 
 Louise-Victorine Ackermann, née Louise-Victorine Choquet (1813-1890), poétesse française.
 Marie-Victorine Perrier (1772-1821), écrivain français.
 Victorine de Chastenay (1771-1855), mémorialiste française.
 Victorine Monniot (1824-1880), écrivain français.

Paranormal 
 Madame de Thèbes (1845-1916), pseudonyme d'Anne Victorine Savigny, voyante et chiromancienne française.

Personnages de fiction 
 Victorine est un personnage de La Femme de Gilles (2004), roman de l’écrivain belge Madeleine Bourdouxhe adapté au cinéma en 2004 par Frédéric Fonteyne.
 Victorine est un personnage de La Grande Peur dans la montagne (1926), roman de Charles Ferdinand Ramuz adapté pour la télévision en 1966 par Pierre Cardinal et en 2006 par Claudio Tonetti.

Politique 
 Victorine Gboko Wodié, femme politique ivoirienne.

Théâtre et opéra 
 Gaby Bruyère (1924-1978), de son vrai nom Gabrielle Josette Victorine Planche, actrice, danseuse et dramaturge française.
 Victorine, opéra du collectif Art & Language (1982) inspirée du modèle Victorine Meurent
 La Commode de Victorine (1863), comédie-vaudeville en un acte d'Eugène Labiche.

Voir aussi  
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin